Home és un documental de Yann Arthus-Bertrand de l'any 2009. Està compost quasi totalment per preses aèries de diversos llocs de la Terra. Mostra la diversitat de la vida a la Terra i com la humanitat està posant en perill l'equilibri ecològic del planeta. El film fou llançat simultàniament el 5 de juny de 2009 a cinemes de tot el món, en DVD, a la televisió i a YouTube.

Enllaços externs 
 Portal de Home a YouTube

Documentals en francès
Pel·lícules del 2009
Pel·lícules en kurd